Лош () — багатозначний термін.

Топонім 

 Лош — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Лош — округ у Франції, один з округів у регіоні Центр.

Прізвище 

 Віктор-Жан-Франсуа Лош (1806—1863) — капітан французької армії і натураліст.
 Клаудія Лош ( 1960) — німецька штовхачка ядра.
 Тіллі Лош (1903—1975) — професійна австрійська танцівниця, хореограф, актриса і художник.

Див. також 
 Замок Лош — королівський замок, розташований у французькому департаменті Ендр і Луара.